Puri () ist eine Stadt mit rund 200.000 Einwohnern (Volkszählung 2011) im indischen Bundesstaat Odisha am Golf von Bengalen.

Puri ist Verwaltungssitz des gleichnamigen Distrikts.
Hier steht der hinduistische Jagannath-Tempel, den Nicht-Hindus nicht betreten dürfen. Aufgrund dieses Tempels gehört Puri zu den heiligen Städten des Hinduismus und ist eine wichtige Pilgerstätte. Nicht zuletzt deshalb ist Puri ein beliebtes Ausflugsziel. Der große, langgestreckte Sandstrand wimmelt meist von Menschen, ist jedoch mancherorts stark vermüllt. Im Sommer findet jährlich das große religiöse Fest Rath Yatra statt.

Nur 35 km entfernt von Puri befindet sich der Sonnentempel von Konark. Ausflüge dahin beginnen deshalb häufig mit einem Aufenthalt in Puri.

In Puri findet das Bring Your Own Film Festival statt.

Klimatabelle

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in Odisha
Hinduistischer Wallfahrtsort
Municipality in Odisha
Distrikt Puri